Miciurin se poate referi la:
 Ivan Vladimirovici Miciurin (1855-1935), botanist rus
 Miciurin, Drochia, localitate în Republica Moldova